Гнилане:

 Гнилане — населённый пункт городского типа в Сербии (фактически контролируется властями частично признанной Республики Косово).
 Гнилане — община в Косово, входит в Гниланский округ.